Ramata oder Ramatha bezeichnet:

 die bei Flavius Josephus erscheinende Namensform des biblischen Ortes Ramathaim-Zophim
 ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche, zurückgehend auf die erloschene Diözese Lydda und Rama (das heutige Ramla in Israel), siehe Titularbistum Rama
 eine vorgeschichtliche Siedlung an der Stelle des heutigen Latakia
 Ramata (Insel), Insel der Salomonen